Institut Garnier steht für:

 Institut Garnier, von Louis Frédéric Garnier gegründete Schule, siehe Philipp-Reis-Schule (Friedrichsdorf) #Gründung der Schule
 Institut Garnier (Kulturdenkmal), Gebäudegruppe von Schulgebäuden in Friedrichsdorf